La Lliga Europa de la UEFA 2011–12 fou la tercera edició d'aquesta competició que substituí la denominació antiga de Copa de la UEFA. La competició fou guanyada per l'Atlètic de Madrid, que vencé en la final a l'Athletic Club, el 9 de maig del 2012 al Stadionul Național de Bucarest (Romania).

Fase Classificatòria

Primera ronda de classificació 
Els partits es disputaren el 30 de juny i el 7 de juliol del 2011.

|}
Nota 1: L'ordre de l'eliminatòria es va invertir després del sorteig.

Segona ronda de classificació 
Els partits es disputaren el 14 i el 21 de juliol del 2011.

|}
Nota 2: L'ordre de l'eliminatòria es va invertir després del sorteig.

Tercera ronda de classificació 
Els partits es disputaren el 26 i el 28 de juliol (anada) i el 4 d'agost (tornada) del 2011.

|}
Nota 3: L'ordre de l'eliminatòria es va invertir després del sorteig.
Nota 4: El dia 11 d'agost la UEFA va desqualificar el club grec Ethnikos Olympiakos Volos FC, que es va veure involucrat en l'escàndol Koriopolis. EN el seu lloc, la UEFA va classificar el Differdange 03 luxemburguès, que havia estat eliminat per l'Olympiakos Volos en la ronda anterior.

Ronda eliminatòria 
Els partits es disputaren el 18 i el 25 d'agost del 2011.

|}
Nota 5: L'ordre de l'eliminatòria es va invertir després del sorteig.
Nota 6: Com que la UEFA va atorgar al Trabzonspor la plaça de la Lliga de Campions que havia deixat vacant el Fenerbahçe SK (per sanció), l'Athletic Club es va classificar directament.
Nota 7: El Celtic FC va denunciar l'alineació indeguda d'alguns jugadors del FC Sion. L'òrgan de Control i Disciplina de la UEFA va acceptar les protestes i va decidir donar per guanyats els dos partits per 3-0 a favor del Celtic.

Fase de Grups 
Els guanyadors i els segons de cada grup passen a setzens de final. La resta d'equips queden eliminats de les competicions europees.

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Grup E

Grup F

Grup G

Grup H

Grup I

Grup J

Grup K

Grup L

Setzens de final 
16 i 23 de febrer de 2012

|}

Vuitens de final 
8 i 15 de març de 2012

|}

Quarts de final 
29 de març i 5 d'abril de 2012

|}

Semifinals 
19 d'abril i 26 d'abril de 2012

|}

Final 
La final de la UEFA Europa League 2012 es va jugar el 9 de maig a l'Estadi Nacional de Bucarest Arena Națională (Romania).

Golejadors

Màxims assistents

Referències

Vegeu també 
 Lliga de Campions de la UEFA 2011-12
 Supercopa d'Europa de futbol 2011

2011-12
Competicions futbolístiques del 2011
Competicions futbolístiques del 2012